Григоровское — деревня в Перемышльском районе Калужской области России. Административный центр сельского поселения деревня Григоровское.

География 
Находится в 15 километрах на северо-восток от районного центра — села Перемышль. Рядом деревня Константиновка.

Население

История 
Поселение известно с допетровских времён. По свидетельству инженера и архитектора Н. И. Рошефора, в 1673 году в Григоровке была сооружена каменная Казанская церковь.

Академик архитектуры и исследователь древнего русского зодчества М. Т. Преображенский приводит ту же дату возникновения православного храма в Григоровском и даёт его краткую характеристику:

Каменная пятиглавая церковь съ трапезою, придѣломъ и колокольнею; построена бояриномъ Хитрово въ 1673 году. Длина 2 5 арш., ширина 12 арш., алтарь съ тремя полукружіями; деталей XVII вѣка не сохранилось. Въ церкви есть древніе воздухи, шитые золотомъ, серебромъ и разноцвѣтными шелками.

В атласе Калужского наместничества, изданного в 1782 году, — Григоровское, обозначено на карте и упоминается как село Перемышльского уезда:

Село Григоровское с пустошами Анны Алексеевны Хитровой. На правом берегу безымянного отвершка и по обе стороны ручья Григоровского на коем пруд, церковь, дом господский деревянный, мельницв мушная и лес строевой…

В 1858 году село (вл.) Григоровское 1-го стана Перемышльского уезда, при колодце Яндовище, православной церкви, при 52 дворах и 379 жителях на Одоевском тракте.

К 1914 году Григоровское — село Желовской волости Перемышльского уезда Калужской губернии с собственной церковно-приходской школой. В 1913 году население — 398 человек.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована войсками Нацистской Германии с начала октября по конец декабря 1941 года. Освобождена в ходе Калужской наступательной операции частями 50-й армии генерал-лейтенанта И. В. Болдина.

Известные уроженцы 
 Богдан Матвеевич Хитрово (1615—1680) — боярин, окольничий, основатель Ульяновска и Карсуна.

Объекты историко-культурного наследия 
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в центре деревни.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Населённые пункты Перемышльского района